Финальный раунд XXX чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил с 22 сентября по 1 октября 2017 года в Азербайджане и Грузии. Чемпионский титул второй раз в истории выиграла сборная Сербии.

Участники 
В турнире участвовали 16 сборных: 2 команды-хозяйки ( и ), 5 команд, получивших путёвки по итогам предыдущего чемпионата Европы (, , ,  и ), 6 победителей второго раунда отборочного турнира (, , , ,  и ), а также три победителя третьего раунда квалификации (,  и ).

Квалификация 

В отборочном турнире участвовали 29 команд. 6 путёвок в финальную стадию чемпионата были разыграны во втором (основном) раунде квалификации.

Сборные, занявшие вторые места в группах, продолжили борьбу за выход в финальную стадию чемпионата в третьем раунде. Матчи завершились со следующими результатами: Чехия — Словакия — 3:0, 2:3, Украина — Испания — 2:3, 3:1, Румыния — Венгрия — 3:0, 1:3 (золотой сет — 13:15).

Финальный раунд 
Решение о проведении финального раунда чемпионата в Азербайджане и Грузии было принято 25 октября 2014 года на XXXV Генеральной ассамблее Европейской конфедерации волейбола в Анталье. Городами, принимающими матчи турнира, стали Баку, Гёйгёль и Тбилиси. Жеребьёвка состоялась 24 ноября 2016 года в Центре Гейдара Алиева в Баку.

Арены

Предварительный этап 
Победители групп предварительного этапа напрямую вышли в четвертьфинал, где к ним присоединились победители матчей первого раунда плей-офф между командами, занявшими 2-е и 3-е места в группах.

Группа A (Баку)

Группа B (Тбилиси)

Группа C (Баку)

Группа D (Гёйгёль)

Плей-офф (Баку)

Первый раунд

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович.

Итоговое положение 

Сборные Сербии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, России, Белоруссии, Германии и Болгарии отобрались в финальный турнир чемпионата Европы 2019 года. Команды Турции, Польши, Чехии и Венгрии классифицировались на Евро-2019 на правах его организаторов.

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2017

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2017